Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Przygodziński − polski tokarz i działacz opozycyjny
 Józef Przygodziński − polski farmaceuta i działacz społeczny